Plankensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Plankensteiner (1890–1969), Landeshauptmann Vorarlbergs
 Arnold Plankensteiner (1824–1878), österreichischer Mühlen- und Realitätenbesitzer, Politiker
 Barbara Plankensteiner, Kultur- und Sozialanthropologin; seit 2017 Direktorin des Museums am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg
 Gerhard Plankensteiner (* 1971), italienischer Rennrodler und Forstmann
 Helga Plankensteiner (* 1968), italienische Jazzmusikerin